ZP steht für:
 Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal
 Zentrumspartei, siehe Deutsche Zentrumspartei
 das polnische Wahlbündnis Zjednoczona Prawica
 Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10
 Zielpunkt
 Zink-Pyrithion
 Paraguay (Luftfahrzeugkennzeichen)
 Silk Way Airlines (IATA-Code), aserbaidschanische Frachtfluggesellschaft

ZP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Erzgebirgskreis (für Zschopau)
 Griechenland: Piräus (nur für Motorräder)
 Norwegen: Vadsø

ŽP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Kroatien: Županja (auslaufend)

Zp steht für:
 Zugpersonalsignal im Signalbuch der Deutschen Bahn

Siehe auch:
 ZP Moto

Abkürzung